Le qualificazioni del singolare maschile del Barcelona Open Banc Sabadell 2021 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Tennys Sandgren (primo turno)
  Mikael Ymer (primo turno)
  Pedro Martinez (ritirato)
  Michail Kukuškin (primo turno)
  Dennis Novak (primo turno)
  Il'ja Ivaška (qualificato)

  Peter Gojowczyk (ultimo turno) 
  Antoine Hoang (primo turno) 
  Sumit Nagal (qualificato) 
  Federico Gaio (ultimo turno) 
  Jurij Rodionov (primo turno) 
  Henri Laaksonen (primo turno)

Qualificati 

  Bernabé Zapata Miralles
  Holger Rune
  Sumit Nagal

  Tallon Griekspoor 
  Andrej Kuznecov 
  Il'ja Ivaška

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Collegamenti esterni 
 

Barcelona Open Banc Sabadell 2021